

Patronyme

 Alain Cosnard, (1944- ), un footballeur français.
 Jules Cosnard, (1856-1919), un homme politique français.
 Marthe Cosnard, (1614-1659), une dramaturge française.
 Michel Cosnard, né en 1952, un chercheur français en informatique.
 Roland Cosnard, (1933-2011), pasteur évangélique et missionnaire français.

Toponymie)
 La rue Léon-Cosnard est une voie du  de Paris, en France.